Le nom Tuchel peut désigner :

Toponyme 
 l'ancien nom allemand de Tuchola, une ville de Pologne.

Patronyme 

 Johannes Tuchel, né en 1957, historien allemand, directeur du Mémorial de la Résistance allemande de Berlin ;
 Thomas Tuchel, né en 1973, ancien footballeur et entraîneur allemand.